Halbendorf ist der Name mehrerer Orte in der Oberlausitz (Deutschland):

 Halbendorf, ein Ortsteil von Groß Düben, Landkreis Görlitz
 Halbendorf im Gebirge, ein Ort im Ortsteil Crostau der Stadt Schirgiswalde-Kirschau, Landkreis Bautzen
 Halbendorf/Spree, ein Ortsteil der Gemeinde Malschwitz, Landkreis Bautzen
 Halbendorf, Ortslage von Seifhennersdorf, Landkreis Görlitz

Zudem trugen mehrere Orte in Polen, Tschechien und der Slowakei diesen Namen:
 Halbendorf, Kreis Glatz (Niederschlesien): Ustronie (Kłodzko), Stadtteil von Kłodzko, Polen
 Halbendorf, Kreis Jauer (Niederschlesien): Półwsie, Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Bolków, Polen
 Halbendorf, Kreis Schweidnitz (Niederschlesien): Granica (Strzegom), Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Strzegom, Polen
 Halbendorf bei Oppeln (Oberschlesien), 1936 eingemeindet: Półwieś, Stadtteil der kreisfreien Stadt Oppeln (Opóle), Polen
 Halbendorf bei Grottkau (Oberschlesien): Półwiosek, Stadtteil von Grodków, Polen
 Poluvsie (Halbendorf), Gemeinde im Okres Prievidza, Slowakei
 Polouvsí (Halbendorf), Ortsteil von Jeseník nad Odrou, Tschechien